La CAPE désigne une ancienne communauté d'agglomération des Portes de l'Eure. Elle regroupa 41 communes de la vallée de l'Eure et de la vallée de la Seine, comptant près de 60 000 habitants pour  foyers. Les principales villes de l'agglomération par leur population étaient : Vernon, Saint-Marcel  et Pacy-sur-Eure.

La CAPE a de nombreuses compétences : eau et assainissement, enfance et jeunesse, déchets, tourisme, culture, transports...

Histoire 
La CAPE est créée en 2003 à l'initiative de Jean-Luc Miraux

Le  janvier 2017, l'intercommunalité fusionne avec la Communauté de communes des Andelys et de ses environs (CCAE) et la Communauté de communes Epte-Vexin-Seine (EVS) pour former Seine Normandie Agglomération, composée de 66 communes.

Composition

Administration

Présidence 

Portes de l'Eure
Portes de l'Eure